Komisja prezydencka może dotyczyć krajów:
 Komisja prezydencka – komisja prezydencka w Irlandii
 Komisja prezydencka – komisja prezydencka w Stanach Zjednoczonych
 Komisja prezydencka – komisja prezydencka w Ugandzie w 1980 roku
 Komisja prezydencka – komisja prezydencka w Ghanie w latach 1969-70